Mab, eller MAB, kan syfta på

 Drottning Mab – älvdrottning i Romeo och Juliet
 Mab (måne) – en av planeten Uranus månar.
 mAb – antikroppar som är identiska, se  Monoklonal antikropp
 MAB – ett svenskt företag, se  Manufaktur AB
 MAB – ett biosfärreservat program i Unesco, se Programme on Man and Biosphere